Pesthuis, een plaats waar vroeger lijders aan besmettelijke ziektes verbleven.
 Pesthuis (Leiden), voormalig pesthuis in Leiden.
 Pesthuis (Gouda), voormalig pesthuis in Gouda.
 Pesthuispolder, een polder en voormalig waterschap nabij Leiden.

Zie ook
 Pesthuys, een watermolen in Maastricht.